Trochoidea (superfamilie), superfamilie van slakken
 Trochoidea (slak), slakkengeslacht